Dewinter ou De Winter est un patronyme néerlandais signifiant l'hiver (du nl:winter).

Patronyme

De Winter/de Winter 
August De Winter (1925-2005), homme politique belge flamand,
Emile De Winter (1902-1985), homme politique belge.
Pharaon de Winter (1849-1924), peintre français.
Jean-Guillaume de Winter (1761-1812), amiral batave au service de la France.

Dewinter 
Filip Dewinter (1962-), homme politique belge.

Toponyme 
Rue Antonius Dewinter, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Voir aussi 
 

Patronyme flamand